Не отпускай мою руку () — турецкий драматический телесериал, выпущенный ÜS Production, с Алиной Боз и Альпоп Наврузом в главных ролях. Сериал состоит из двух сезонов и 59 эпизодов, транслировавшихся с 22 июля 2018 по 24 декабря 2019 года на телеканале TRT 1. Сериал спродюсирован Сурейей Яшар Онал; авторами сценария выступили Нилюфер Айдын, Волкан Языджи и Серап Гюзель.

Актёры и персонажи

Выбывшие до финала

Прочие

Даты трансляции

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Мелодраматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Программы телеканала TRT 1
Телесериалы 2018 года
Телесериалы о семьях
Телесериалы о парах
Фильмы о раке
Фильмы о поварах
Телесериалы о предпринимателях
Фильмы об амнезии